Skrót ZMN może oznaczać:
 Związek Miast Nadwiślańskich
 Związek Młodych Narodowców